Amerikai Egyesült Államok
 Leland (Észak-Karolina)
 Leland (Illinois)
 Leland (Iowa)
 Leland (Michigan)
 Leland (Mississippi)
 Leland (Oregon)
 Leland (Washington)
 Leland (Wisconsin)

 Norvégia
 Leland (Leirfjord)

Nevek
 Leland, családnév
 Leland, keresztnév